Charles Mordaunt ist der Name folgender Personen:

* Charles Mordaunt, 3. Earl of Peterborough (1658–1735), britischer Staatsmann und Militär
 Charles Mordaunt, 4. Earl of Peterborough (1708–1779), britischer Adliger und Politiker